2 miejscowości w Polsce: 
 Morzyczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek 
 Morzyczyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Kobylanka

Zobacz też 
 Morzyczyn Włościański
 Morzyczyn-Włóki